Institut catholique di Lilla (anno di fondazione: 1875).
Institut catholique di Lione (1875). 
Institut catholique di Parigi (1875). 
Institut catholique di Tolosa (1876). 
Facultés libres de l’Ouest di Angers (1875).
Institut catholique a Rennes (1989).
Institut catholique d'études supérieures a La Roche-sur-Yon (1990).